Charnay (Doubs)
 Charnay (Rhône)

Desambiguações de topônimos